Vilhelm 3. (også Wilhelm, William, Guillaume, Guglielmo, Willem osv.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Vilhelm 3. af Sicilien (ca. 1186–ca. 1198), konge af Sicilien i 1194
 Vilhelm 3. af Hessen (1471–1500), landgreve af Hessen 1483–1500
 Vilhelm 3. af England (1650–1702), konge af England, Skotland og Irland 1689–1702
 Vilhelm 3. af Nederlandene (1817–1890), konge af Nederlandene og storhertug af Luxembourg 1849-1890

Se også 
 Vilhelm